Isla del Cerrito puede referirse a:

 la Isla del Cerrito, isla fluvial argentina;
 Isla del Cerrito, localidad de la Argentina.